Polen var med för första gången i de olympiska sommarspelen 1924 och har deltagit vid samtliga olympiska spel sedan dess, utom olympiska sommarspelen 1984, som del i den Sovjet-ledda bojkotten mot USA. Polen har varit med vid samtliga olympiska vinterspel.

Polska idrottare har erövrat trehundratjugoen medaljer, med friidrott som den mest framgångsrika idrotten.

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sommarsport

Medaljer efter vinterspel